Уолтер «Баллок» Стюарт (1225/1230 — 1293/1294) — шотландский феодал, фактический правитель графства Ментейт. Известен под прозвищем «Bailloch» («Balloch», or «Bullock»), которое переводится с гэльского как «Веснушчатый» («Freckled»).

Родоначальник графов Ментейта из рода Стюартов, Ментейтов из Раски и Ментейтов из Керса.

Биография 
Уолтер Стюарт был третьим сыном Уолтера Стюарта, 3-го лорда Шотландии (ум. 1246) и Беатрисы Ангус, дочери Гиллкриста, 4-го графа Ангус.

В молодости Уолтер Стюарт участвовал в Седьмом крестовом походе (1248—1254). После смерти короля Александра II Уолтер Стюарт стал членом так называемой «проанглийской» партии под руководством Алана Дорварда, который соперничал с партией Уолтера Комина, графа Ментейта, за власть при дворе. В 1255 году сторонники Алана Дорварда взяли Эдинбург и стали конролировать малолетнего короля Александра III. Александр Стюарт, 4-й лорд-стюард Шотландии, старший брат Уолтера Стюарта, стал одним из регентов при Александре III.

Около 1260 года графиня Изабелла Ментейт была обвинена в убийстве первого мужа Уолтера Комина, лорда Баденоха, Она была арестована вместе со своим новым мужем, английским рыцарем Джоном Расселом, и отстранена от управления графством. По решению короля и парламента графство Ментейт перешло к её младшей сестре Марии и её супругу Уолтеру «Баллоку», и их потомкам — Стюартам из Ментейта, принявшим фамилию Ментейт.

Примерно в 1261 году Уолтер Стюарт получил во владение графство Ментейт (по праву своей жены Марии, дочери последнего мормэра Ментейта), а вскоре приобрел земли в Кинтайре и Кнэпдейле.

В 1263 году Уолтер Стюарт, граф Ментейта, в качестве шерифа Эйршира, участвовал в битве при Ларгсе, в результате которой шотландское войско под командованием его старшего брата Александра Стюарта, лорда-стюарда Шотландии, разбило норвежское войско короля Хакона IV.

25 июля 1281 года Уолтер Стюарт был одним из свидетелей и гарантов брачного контракта между шотландской принцессой Маргарет, дочерью Александра III, и королём Норвегии Эйриком II. В августе того же года Уолтер Стюарт вместе с женой и группой шотландских баронов сопровождал принцессу Маргарет в Норвегию, где присутствовал на церемонии бракосочетания. В 1289 году он участвовал в переговорах о заключении династического брака между принцессой Маргарет и наследником английского престола Эдуардом, принцем Уэльским.

В 1285 году о своих претензиях на графство Ментейт заявила Изабелла (ум. ок. 1306), единственная дочь отстраненной графини Изабеллы и Джона Рассела, племянница Марии. Парламент в Сконе вынес решение о разделе графства на две части. Уолтер Стюарт с титулом графа сохранил за собой одну часть графства, а вторая часть была передана Изабелле и её мужу Уильяму Комину из Киркинтиллоха.

После смерти короля Александра III в 1286 году в Шотландии началась борьба за власть между сторонниками Джона Баллиоля и Робертап Брюса, лорда Аннандейла. Уолтер Стюарт перешел на сторону клана Брюсов. В 1286 году подписал «Тёрнберрийское соглашение» (The Turnberry Band) и во время «Великой тяжбы» представлял Роберта Брюса как один из аудиторов — и в будущей войне его сыновья и внуки придерживались партии Брюсов. В 1292 году английский король Эдуард I Плантагенет, назначенный арбитром в споре между Робертом Брюсом и Джоном Баллиолем, вынес решение в пользу Баллиоля, который был провозглашен королём Шотландии. 20 ноября 1292 года Уолтер Стюарт присутствовал в замке Норем, где новый король Шотландии Джон Баллиоль принес присягу на верность королю Англии Эдуарду I.

В 1293 или 1294 году Уолтер Стюарт, граф Ментейт, скончался и был похоронен в монастыре Инчмахоум на острове на озере Ментейт. Его жена Мария скончалась около 1293 года и была похоронена там же.

Семья 
Около 1258 года Уолтер Стюарт женился на Марии I, графине Ментейт, дочери Мердока II, графа Ментейта. У супругов было двое сыновей и одна дочь:

 Александр Стюарт, граф Ментейт (1293—1297/1306)
 Сэр Джон де Ментейт (ок. 1275 — ок. 1323), предатель, выдавший англичанам Уильяма Уоллиса
 Елена Стюарт, жена Джона Драммонда, 8-го тана Леннокса

Ссылки 
 Шотландские графы: Метнейт

Источники 
 Brown, Michael, The Wars of Scotland, 1214—1371, (Edinburgh, 2004)
 Brydall, Robert, «Monumental Effigies of Scotland, from the Thirteenth Century to the Fifteenth Century», in the Proceedings of the Society of Antiquaries of Scotland, 29 (1894-95), figure 15, p. 353.

Стюарты
Персоналии по алфавиту
Участники Седьмого крестового похода